

Pessoas
David Degen
Günther Degen
Horst Degen
Philipp Degen

Localidades

Degen

Desambiguações de sobrenomes